Lauda, een religieus lied, populair in Italië tijdens de middeleeuwen en de vroege renaissance. 
Lauda, een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië
Lauda Air, een Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij

Personen met deze naam
Niki Lauda, een Oostenrijkse autocoureur, drievoudig wereldkampioen Formule 1
Mathias Lauda, een Oostenrijkse autocoureur, zoon van oud-wereldkampioen Niki Lauda